{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98501) - || 2000 VS12 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98502) - || 2000 VD15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98503) - || 2000 VK15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98504) - || 2000 VY15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98505) - || 2000 VC16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98506) - || 2000 VR16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98507) - || 2000 VK18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98508) - || 2000 VV19 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98509) - || 2000 VK20 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98510) - || 2000 VR22 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98511) - || 2000 VM23 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98512) - || 2000 VR24 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98513) - || 2000 VA25 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98514) - || 2000 VA26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98515) - || 2000 VB26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98516) - || 2000 VW26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98517) - || 2000 VQ27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98518) - || 2000 VX27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98519) - || 2000 VJ28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98520) - || 2000 VC29 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98521) - || 2000 VP29 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98522) - || 2000 VZ29 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98523) - || 2000 VO30 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98524) - || 2000 VT30 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98525) - || 2000 VF31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98526) - || 2000 VG31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98527) - || 2000 VN32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98528) - || 2000 VU32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98529) - || 2000 VY33 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98530) - || 2000 VR34 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98531) - || 2000 VK38 || 1 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (98532) - || 2000 VM42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98533) - || 2000 VQ42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98534) - || 2000 VC46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98535) - || 2000 VM46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98536) - || 2000 VN46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98537) - || 2000 VC47 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98538) - || 2000 VQ48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98539) - || 2000 VS48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98540) - || 2000 VW48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98541) - || 2000 VO49 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98542) - || 2000 VA51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98543) - || 2000 VQ51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98544) - || 2000 VB55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98545) - || 2000 VE55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98546) - || 2000 VO55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98547) - || 2000 VE56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98548) - || 2000 VR56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98549) - || 2000 VY56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98550) - || 2000 VR60 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98551) - || 2000 WK1 || 18 november 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (98552) - || 2000 WL5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98553) - || 2000 WO6 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98554) - || 2000 WP6 || 18 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98555) - || 2000 WD7 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98556) - || 2000 WQ7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98557) - || 2000 WT7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98558) - || 2000 WB10 || 22 november 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (98559) - || 2000 WB11 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98560) - || 2000 WH11 || 24 november 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| (98561) - || 2000 WA14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98562) - || 2000 WJ14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98563) - || 2000 WX16 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98564) - || 2000 WW17 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98565) - || 2000 WX17 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98566) - || 2000 WC19 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98567) - || 2000 WG19 || 25 november 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (98568) - || 2000 WZ19 || 23 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98569) - || 2000 WY20 || 25 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98570) - || 2000 WR23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98571) - || 2000 WC25 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98572) - || 2000 WJ30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98573) - || 2000 WQ31 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98574) - || 2000 WJ32 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98575) - || 2000 WQ35 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98576) - || 2000 WA38 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98577) - || 2000 WF39 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98578) - || 2000 WH39 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98579) - || 2000 WN40 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98580) - || 2000 WV40 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98581) - || 2000 WH41 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98582) - || 2000 WX41 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98583) - || 2000 WX43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98584) - || 2000 WF44 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98585) - || 2000 WH44 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98586) - || 2000 WX44 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98587) - || 2000 WD50 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98588) - || 2000 WK50 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98589) - || 2000 WM54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98590) - || 2000 WW54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98591) - || 2000 WB55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98592) - || 2000 WG55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98593) - || 2000 WM55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98594) - || 2000 WA56 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98595) - || 2000 WO57 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98596) - || 2000 WN58 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98597) - || 2000 WD59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98598) - || 2000 WW59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98599) - || 2000 WU60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98600) - || 2000 WZ65 || 28 november 2000 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten